Foster-Miller, Inc., agora parte da QinetiQ North America é uma empresa dos Estados Unidos com sede em Washington, D.C., Albany, New York, e Boston. 

Foi fundadada em 1956.

Ligações externas
 http://www.bizjournals.com/albany/stories/2004/03/01/daily12.html - NASA Grant.
 http://www.foster-miller.com - Main Website.
 http://www.QinetiQ.com - Parent Company.
 http://sbir.gsfc.nasa.gov/SBIR/abstracts/01-2.html - Improved Crashworthy Aircraft Seat Design.
 http://www.tmcnet.com/scripts/print-page.aspx?PagePrint=http%3A%2F%2Fwww.tmcnet.com%2Fusubmit%2F2004%2Fmay%2F1040809.htm - shipboard weapons systems.
 https://web.archive.org/web/20060311202555/http://www.armedforces-int.com/categories/armored-vehicle-armor/last-armor.asp - More information on the ceramic armor mentioned in history.
 http://www.plansys.com - Planning Systems Inc.

Empresas